C52 steht für:
 Chrysler C52, ein PKW-Modell aus den 1950er Jahren
 Vaginalkarzinom, ICD-10-Code der Erkrankung
 Caldwell 52, eine Galaxie aus dem Caldwell-Katalog

C-52 steht für:
 CX-52, Chiffriermaschine
 Douglas C-52, ein Transportflugzeug der Douglas Aircraft Company

C52